Омар Валерьянович Чхаидзе (род. 16 апреля 1944, Грузия) —  художник, основоположник нового направления в изобразительном искусстве — свето-предметной живописи, член-корреспондент Российской академии художеств, член Союза художников России и Московского Союза художников, член Союза художников Грузии, член Российской академии естественных наук, член Европейской академии естественных наук, член Международной федерации художников ЮНЕСКО, член Международной Ассоциации изобразительных искусств — АИАП ЮНЕСКО.

Биография 
В 1960 г. поступил в Тбилисское художественное училище им. Я. Николадзе. В 1966 году стал студентом Тбилисской государственной академии художеств, факультета живописи. С 1964 года участвует в международных выставках. С 1994 года живёт и работает в Москве. В 2000 году открыл галерею в Центральном доме художника.

С начала творческого пути в искусстве, в 1960-х годах, Омару Чхаидзе была присуща полная свобода самовыражения, не ограниченная никакими запретами и цензурой. Его не раз исключали из художественного училища и из академии с формулировкой «неисправимый формалист и абстракционист». И училище, и академию, тем не менее, он окончил с отличием. Его дипломная работа в училище была создана по произведению А. Камю «Посторонний», а в академии — по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита», запрещенными в то время в СССР.

Начиная с 1960-х годов Омар Чхаидзе работал в разных направлениях. Он создал свой узнаваемый стиль и технику.

Омар Чхаидзе постиг различные мифологическо-религиозные и философско-эзотерические учения. Основной темой его творчества всегда был Свет, но не в физическом смысле этого понятия, а в метафизическом, духовном («Инициация», 1966 г., «Вечность», 1971 г., «Интроверсия», 1986 г., «Небеса», 1991 г., «Энергия Света», 2006 г., «Трансформация Света», 2012 г., «Выход в Свет», 2013 г., «Субстанция», 2014 г., «Вибрация духовного Света», 2015 г. «Люксосфера», 2016 г.).

В последние годы Омар Чхаидзе полностью отошел от предметной, фигуративной живописи.

Работы Омара Чхаидзе находятся в коллекциях Московского музея современного искусства (Москва, Россия), Ульяновского музея современного изобразительного искусства (Ульяновск, Россия), Тверского государственного музея изобразительного искусства (Тверь, Россия), Галереи Horizont (Уден, Нидерланды), Icosahedron Gallerie (Нью-Йорк, Манхеттен, США).

В 2013 году в Московском Музее современного искусства (ММОМА) прошла выставка Омара Чхаидзе «Трансформация Света» о взаимосвязи цвета и Света.
 
В 2015 году в Тбилисском Музее современного искусства (МОМА) прошла выставка «Путь Света».

В 2016 году Российская академия художеств провела презентацию проекта «Свето-предметная живопись», а также книги «Мой путь». На этой презентации решением президиума академии художник был награждён Золотой медалью РАХ. Тогда же Российская академия естественных наук присвоила ему почетное звание «Рыцарь науки и искусств» и наградила медалью, а Европейская академия естественных наук наградила Омара Чхаидзе медалью Леонардо да Винчи за новое направление в изобразительном искусстве.

Омар Чхаидзе — автор проекта «Центр Света» (архитектурный ансамбль, 2016 г.). Структура этого архитектурного ансамбля заключает в себе код Вселенной. Автор считает, что гравитационное (лат. gravitas — тяготение) и левитационное (лат. levitas — легкость) вешество Света и Тьмы — эфир (основной элемент периодической таблицы Дмитрия Менделеева) — создает электромагнитное, квантовое вибрационное поле. Оно заполняет пространство ансамбля и притягивает энергию духовного Света.

В 2017 году проект Центр Света получил государственный патент Российской Федерации.

Омар Чхаидзе продолжает учение Владимира Вернадского и расширяет понятие сфера планеты: биосфера -- сфера жизни (Эдуард Зюсс, 1875 г.), антропосфера — сфера человека (Дмитрий Анучин, 1902 г.), ноосфера — сфера разума (Эдуард Леруа, 1927 г.) — до концепции бесконечности Вселенной. Он полагает, что вся Вселенная создана из единой субстанции, которую Ксенофан в VI веке до нашей эры назвал шаровидным существом.

Омар Чхаидзе полагает, что эта шаровидная всеобъемлющая духовная сфера имеет два аспекта: Свет и Тьму, и предлагает назвать их люксосфера (лат. lux — свет) и тенебросфера (лат. tenebrae — тьма). Единство и гармония Света и Тьмы — это высшая стадия эволюции биосферы и ноосферы, и конечным пунктом их развития будет слияние с люксосферой и тенебросферой.

В 2017 году Российская академия естественных наук наградила Омара Чхаидзе Золотой медалью Петра Капицы как автора научного открытия.

В 2018 году Европейская академия естественных наук наградила Омара Чхаидзе медалью Вильгельма Лейбница за особые заслуги.

Персональные выставки 
 2018 — Москва, Россия, Российская академия художеств, выставка «Выход в Свет»
 2016 — Москва, Россия, Российская академия художеств, презентация проекта «Свето-предметная живопись» и книги «Мой Путь».
 2015 — Тбилиси, Грузия, Музей современного искусства, Тбилиси, «Путь к Свету»
 2013—2014 — Москва, Россия, Московский музей современного искусства, «Трансформация Света»
 2012 — Тбилиси, Грузия, Национальный музей Грузии
 2010 — Ульяновск, Россия, Музей современного Изобразительного искусства
 2008 — Москва, Россия, Центральный Дом художника
 2007 — Нью-Йорк, США, Icosahedron Gallerie
 2007 — Вена, Австрия, Museums Quartier
 1998 — Уден, Нидерланды, Галерея Horizont
 1994 — Тбилиси, Грузия, Галерея Современного Искусства Грузии
 1991 — Тбилиси, Грузия, Белая галерея

Открытия и изобретения 
 Свето-предметная живопись — в изобразительном искусстве.
 Центр Света — в эзотерике, архитектуре, науке и медицине.
 Люксосфера — Сфера Света — в эзотерике и философии.
 Тенебросфера — Сфера Тьмы — в эзотерике и философии.
 Люксоскоп (измерительный прибор) — в науке и медицине.
 Люксосфера (исцеляющая установка) — в науке и медицине.

Награды 
 Золотая медаль Российской академии художеств.
 Золотая медаль союза художников России и Московского союза художников.
 Почетное звание и медаль «Рыцарь науки и искусств» Российской академии естественных наук.
 Медаль Василия Кандинского Европейской академии естественных наук.
 Медаль Леонардо да Винчи Европейской академии естественных наук.
 Золотая медаль Петра Капицы Российской академии естественных наук.
 Медаль Вильгельма Лейбница Европейской академии естественных наук.

Ссылки 
 Галерея Омара Чхаидзе
 Омар Чхаидзе. «Мой Путь»
 Арт-Релиз. РФ 
 Трансформация Света. Омар Чхаидзе
 Галерея «Александр» Художник Омар Чхаидзе
 Омар Чхаидзе «Интроверсия», Канал «Культура»
 Любовь-ключ ко всему. Интервью Омара Чхаидзе журналу ROYALS magazine

Члены-корреспонденты РАХ
Выпускники Тбилисской академии художеств
Члены Союза художников России